Barrère oder Barrere ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Barrère (1874–1931), französischer Maler und Karikaturist der „Belle Époque“
 Camille Barrère (1851–1940), französischer Diplomat
 Eleonore Barrère (* 1996), französische Tennisspielerin
 Georges Barrère (1876–1944), französischer Flötist
 Gérard Barrère, französischer Crossläufer (aus Herm/Landes) in den 1930er Jahren
 Granville Barrere (1829–1889), US-amerikanischer Politiker
 Grégoire Barrère (* 1994), französischer Tennisspieler
 Jean-Bertrand Barrère (1914–1985), französischer Romanist und Hochschullehrer
 Nelson Barrere (1808–1883), US-amerikanischer Politiker
 Paul Barrère (1948–2019), US-amerikanischer Rocksänger und -gitarrist
 Pierre Barrère (1690–1755), französischer Ornithologe